Can Prat (Aguilar de Segarra), masia d'Aguilar (Bages)
 Can Prat o el Prat (Castellbell i el Vilar), urbanització a Castellbell i el Vilar (Bages)
 Can Prat (Castellbell i el Vilar), urbanització del municipi de Castellbell i el Vilar, al Bages
 Can Prat (Castellfollit del Boix), mas al terme municipal de Castellfollit del Boix (Bages) 
 Can Prat (Lliçà de Vall), entitat de població de Lliçà de Vall, al Vallès Oriental
 Can Prat (Matadepera), urbanització del municipi de Matadepera, al Vallès Occidental
 Can Prat (Riells del Fai), masia del municipi de Bigues i Riells, al Vallès Oriental
 Can Prat (Sant Gregori), mas al terme municipal de Sant Gregori (Gironès) 
 Can Prat (Vidreres), edifici al terme municipal de Vidreres (Selva)